Příjmení Mejzlík nese více osobností:

 Alena Mejzlíková-Kyselicová (* 1957) – československá pozemní hokejistka
 Jakub Mejzlík (* 1981) – český mezinárodní rozhodčí pozemního hokeje
 Ladislav Mejzlík (* 1961) – děkan Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze
Marie Mejzlíková-Černá (1902–1981) – československá atletka
 Marie Mejzlíková (1903–1994) – československá atletka
 Martin Mejzlík (* 1961) – český herec
 Miloslav Mejzlík (* 1951) – český herec
 Petr Mejzlík (* 1959) – český triatlonista
 Roman Mejzlík (* 1967) – český hokejový útočník a trenér
Michal Mejzlík (*1976) – majitel kamenictví

Česká příjmení